Bexell ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bexell (1831–1900), schwedischer Landwirt und Reichstagsabgeordneter 
 Carl Emanuel Bexell (1786–1873), schwedischer evangelischer Geistlicher und Abstinenzler 
 David Bexell (1861–1938), schwedischer lutherischer Bischof
 Eva Bexell (* 1945), schwedische Kinderbuchautorin 
 Gerhard Bexell (1901–1976), schwedischer Geologe und Paläontologe 
 Göran Bexell (* 1945), schwedischer evangelischer Theologe, Rektor der Universität Lund  
 Olle Bexell (1909–2003), schwedischer Leichtathlet
 Oloph Bexell (* 1947), schwedischer evangelischer Theologe 
 Peter Bexell (* 1945), schwedischer evangelischer Theologe 
 Sven Peter Bexell (1775–1864), schwedischer evangelischer Geistlicher und Autor